Смешарики. Домашние сказки — телепередача производства «СТС Медиа» с участием смешариков, которая выходила в эфир с 5 марта 2007 по 3 мая 2009 года на российском телеканале «Домашний». С января по март 2007 года передача выходила в формате мульт-блока. С 5 марта 2007 года стартовала новая вечерняя программа для детей и их родителей «Домашние сказки».

Описание 
В каждой серии программы «Домашние Сказки» не только мультфильмы с любимыми героями, но и что-то новое и невероятное о жителях сказочной лесной страны — смешариках.

В «Домашних сказках» двое известных ведущих: Ольга Прокофьева и Александр Олешко и двое смешариков, меняющихся от программы к программе.

Каждый день смешарики и ведущие будут обсуждать массу важных для всей семьи вопросов А кроме жарких споров по наболевшим для смешариков вопросам в «Домашних сказках» каждый день можно посмотреть целых два мультика: один — про смешариков, а другой — просто хороший мультфильм.

Программа выходила в эфир на телеканале «Домашний» с 2007 по 2009 год. За это время было создано 111 эпизодов. Выпуски выходили каждую неделю. Программа продолжала бы выходить в эфир, если бы не одна небольшая проблема. В эпизодах программы демонстрировались, помимо ведущих, серии «Розовой пантеры» и самих «Смешариков». Телеканалу приходилось закупать эти серии, чтобы показывать их своей аудитории. Именно это и вылилось в финансовые проблемы в результате  кризиса 2008 года, т.к. закупать анимацию стало просто невыгодно, из-за чего передачу пришлось закрыть.

Роли озвучивали

Список эпизодов

Интересные факты 

 В этой передаче Крош, Ёжик, Нюша и Бараш ходят в московскую школу вместе с обычными людьми. Директором школы является некий Юрий Петрович.
 Мышарик являлся основным приглашённым персонажем в 2007—2008 годах.
 Изначально в передаче принимали участие только 4 персонажа — Крош, Ёжик, Нюша и Бараш, но потом присоединились и остальные герои.
 В этой передаче Нюшу озвучила только Ксения Бржезовская.

Примечания